Plusieurs villes françaises possèdent une rue Vauban : 
 Rue Vauban à Colmar ;
Rue Vauban à Lyon.
 Rue Vauban à Nancy ;
 Rue Vauban à Nantes ;
 Rue Vauban à Strasbourg.

Vauban Rue